Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 280-as és 280B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 280-as busz (Budapest)
 280B busz (Budapest)

 280-as busz (Miskolc) megszűnt

Egyéb jelentés 
 Ikarus 280 – magyar autóbusztípus